Baureihe 205 steht für:
 NMBS/SNCB-Reihe 205, Diesellokomotiven der belgischen Staatsbahnen
 Mercedes-Benz Baureihe 205, Automodell